Miejscowości w Polsce
 Zalesie-Kolonia – kolonia w województwie lubelskim, w powiecie ryckim, w gminie Ryki
 Zalesie-Kolonia – kolonia w województwie łódzkim, w powiecie bełchatowskim, w gminie Zelów